Гребна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Гребная улица — улица в городе Пензе.
 Гребная улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Малая Гребецкая улица
 Вёсельная улица